La casa Russia, romanzo di John le Carré del 1989.
La casa Russia, film di Fred Schepisi del 1990, ispirato al romanzo omonimo.